Sitta steht für:

 Sitta (Gattung), eine biologische Gattung aus der Vogelfamilie der Kleiber (Gattung) 
 eine Kurzform des weiblichen Vornamens Sidonia
 die traditionellen sechs kursiven Schriftarten in der islamischen Kalligrafie, siehe Islamische Kalligrafie#Schriftarten

Sitta ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Sitta (* 1978), deutscher Politiker (FDP)
 Horst Sitta (1936–2020), deutscher Germanistischer Linguist

Siehe auch:
 Sita